Зволин(ь)ски(й) — фамилия, имеет древние славянские корни.

Известные носители 
 Зволинский, Анджей (Andrzej Zwoliński, род. 1957) — польский теолог.
 Зволинский, Вячеслав Петрович (1947—2020) — депутат Государственной думы Астраханской области с 2006 года, депутат Государственной думы второго созыва (1995—1999).
 Зволинский, Кшиштоф (род. 1959) — польский легкоатлет.
 Зволинский, Лукаш (Łukasz Zwoliński, род. 1993) — польский футболист.
 Зволинский, Никита Вячеславович (1906—1995) — советский учёный в области механики, доктор физико-математических наук, профессор.
 Зволинский, Павел Александрович (1806—1891) — генерал-лейтенант русской армии.

Примечания